Stara Kapela je naseljeno mjesto u Republici Hrvatskoj u Zagrebačkoj županiji.

Zemljopis 

Administrativno je u sastavu općine Dubrava. Naselje se proteže na površini od 3,46 km².

Stanovništvo 

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine u Staroj Kapeli žive 192 stanovnika. Gustoća naseljenosti iznosi 55,49 st./km².

Izvori

Naselja u Zagrebačkoj županiji